Termin HMT ima više značenja.
 Metil halid transferaza, enzim
 Histon-lizin N-metiltransferaza, enzim